Такмичење у кајаку једноседу (К-1) 10.000 м  на Летњим олимпијским играма 1948. одржано је 11. августа, на стази Хенли краљевске регате. 

На такмичењу је учествовало 13 кајакаша из 13 земаља који су веслали само финалну трку. 
 
Дванестопласирани Ернест Ридел и САД био је са 47 година и 30 дана, најстарији учесник такмичења у кајаку и кануу на Летњим олимпијским играма 1948.

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Биланс медаља у трци K-1 10.000 м после 2 такмичења на ЛОИ (1936—1948) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати Летњих олимпијских игара 1948. pp. 313.
 Резултати такмичења у кајаку једноседу К-1 на 10.000 м на ЛОИ 1948. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1948.
Трка кануа једноклека Ц-1 10.000 м на летњим олмпијским играма